Jablonec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jablonec nad Nisou (ort i Tjeckien), Liberec, Okres Jablonec nad Nisou, 
 Jablonec nad Jizerou, ort, Liberec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar